В лингвистической науке термин словообразование неоднозначен. Им принято называть разные лингвистические явления:
 Словообразование
 Словообразование глаголов
 Словообразование междометий
 Словообразование местоимений
 Словообразование модальных слов
 Словообразование наречий
 Словообразование предикативов
 Словообразование прилагательных
 Словообразование служебных частей речи
 Словообразование существительных
 Словообразование числительных

 Словообразование (раздел лингвистики)